Chiesa dell'Annunciazione di Maria – Bleggio Superiore
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria – Lodrone, frazione di Storo
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria – Pieve di Ledro, frazione di Ledro
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria – Pomarolo
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria – Riva del Garda
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria – Tenna
 Santuario della Beata Vergine dell'Annunciazione nel Poggetto – Ferrara

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine